Аббас III (1732—1740) — (; ) последний шах Персии из династии Сефевидов (1732—1736).

Биография 
Аббас был сыном шаха Тахмасиба II. В августе 1732 года крупный иранский полководец Надир-хан сверг шаха Тахмаспа и объявил новым шахом его восьмимесячного сына Аббаса III, став при нём реальным правителем государства. В марте 1736 года Надир-хан сверг и Аббаса, объявив шахом себя самого. Аббас был отправлен в темницу к своему отцу Тахмасибу в Себзевар.

В 1740 году по распоряжению хорасанского наместника Риза-Кули-мирзы, старшего сына Надир-шаха, восьмилетний Аббас был убит в заключении вместе с отцом Тахмасибом.

Правители Азии XVIII века
Сефевидские шахи Ирана
Коронованные дети
Монархи, свергнутые в детстве
Казнённые дети
Монархи, убитые в XVIII веке‎
Убитые персидские монархи